Трасмос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тарасона-и-эль-Монкайо. Занимает площадь 18,1 км². Население — 78 человек (на 2010 год). Расстояние — 80 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página de la asociación cultural El Embrujo de Trasmoz
 Ficha del Castillo de Trasmoz
 Castillo de Trasmoz

Муниципалитеты Сарагосы